Miejscowości w USA:
 Excelsior – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Excelsior – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
Gminy w USA:
 Excelsior  () – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dickinson
 Excelsior  (ang. ) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalkaska
 Excelsior  (ang. ) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
 Excelsior  (ang. ) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
Pojazdy:
 Excelsior A33 – brytyjski eksperymentalny czołg ciężki z okresu II wojny światowej
 Excelsior Welbike – motocykl wojskowy konstrukcji brytyjskiej z okresu II wojny światowej
Piłka nożna:
 SBV Excelsior – holenderski klub piłkarski
 Excelsior Mouscron – belgijski klub piłkarski
 Excelsior Stadium – stadion piłkarski położony w szkockim mieście Airdrie
Inne pojęcia:
 Excelsior – diament o masie 995,2 karata
 Excelsior – bojowy środek trujący z grupy sternitów
 Klasa Excelsior –  fikcyjny typ statków kosmicznych ze świata Star Trek
 Excelsior – krój pisma
 Excelsior – wiersz Henry'ego Wadswortha Longfellowa